Le terme Derby du Nord, traduit en différentes langues, peut désigner :
 le Derby du Nord, l'opposition entre les clubs de football français du Racing Club de Lens et du LOSC Lille ;
 le Nordderby, l'opposition entre les clubs de football allemands du Werder Brême et du Hambourg SV ;
 le Derby del norte, l'opposition entre les clubs de football colombien Atlético Junior et Unión Magdalena ;
 le derby de Thessalonique, en Grèce, l'opposition entre PAOK Salonique et Aris Salonique ;
 le Noordelijke Derby, l'opposition entre les clubs de football néerlandais du SC Heerenveen et du FC Groningue.

H